Guillermo de Dinamarca (21 de febrero de 1687 - 23 de noviembre de 1705) fue un principe danés, el hermano menor del rey Federico IV, murió en su juventud.

Vida 
Se conoce poco de su corta vida. Quedó huérfano de padre con 12 años. Desde 1696 fue educado por Joaquín Pritzbuer, siendo fue reemplazado en 1705 por Martín Baltasar von Waldersee, que además fue nombrado su chambelán. Ese año ambos iniciaron un viaje que los llevo por Utrecht, los Países Bajos españoles, Francia, Italia e Inglaterra. Las instrucciones detalladas para el viaje están fechadas el 2 de octubre, pero poco después de regresar el príncipe Guillermo enfermó y murió.

Debido a su temprana muerte, no se casó ni tuvo hijos.